Julia eller Júlia kan syfta på:

 Julia – ett latinskt kvinnonamn och personer med namnet
 Julia (djur) – ett släkte snäckor
 Julia (skulptur) – en skulptur i gjutjärn i Umeå
 Julia (tidning) – en tidning som ges ut i de nordiska länderna
 Julia (vattendrag) – ett vattendrag i Schweiz

Astronomi 
 89 Julia – en stor asteroid

Film/TV 
Julia (film, 1977) – film från 1977, med  Jane Fonda, Jason Robards  och Vanessa Redgrave
Julia (film, 2008) – film från 2008, med Tilda Swinton
Julia (film, 2014) – film från 2014, med Ashley C. Williams
Julia (TV-serie) – en amerikansk TV-serie med Diahann Carroll som gick från 1968 till 1971

Musik 
Julia (The Beatles) – en låt av The Beatles från 1968
Julia (Eurythmics) – en låt med gruppen Eurythmics från 1984
Júlia – en spansk (valenciansk) musikgrupp

Se även 
Romeo och Julia – en pjäs av William Shakespeare